Люк — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги в деревне Люк Балезинского района Удмуртии. Открыта в 1945 году.

Станция осуществляет продажу пассажирских билетов.

Пригородные поезда

Примечания 

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Балезинский район
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии